Michael Berkowitz ist der Name folgender Personen:

* Michael Berkowitz (Musiker) (* 1949), US-amerikanischer Musiker
 Michael Berkowitz (Historiker) (* 1959), US-amerikanischer Historiker